Zanie ist ein polnischer Ortsname:
 Zanie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sanien, 1938 bis 1945 Berndhöfen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Zanie (Księżpol), Dorf im Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Zanie (Brańsk), Dorf im Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Zanie-Leśnica